Mitte kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mitte, Berlin (stadsdelsområde) – ett stadsdelsområde (Bezirk) i Berlin 
 Mitte, Berlin (stadsdel) – en stadsdel i ovan nämnda stadsdelsområde 
 Mitte , Bielefeld – stadsdelsområde i Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold,